HDD:
 Жёсткий диск () — энергонезависимое, перезаписываемое компьютерное запоминающее устройство.
 Горизонтальное бурение () — метод прокладывания подземных коммуникаций.